Louché steht für:
 Col de Louché, Pass zwischen Val de Réchy und Val d’Hérens im Schweizer Kanton Wallis
 Lac Bleu du Louché (), See nördlich von Arolla im Schweizer Kanton Wallis
 Lac du Louché (), See und Quelle des Flusses Rèche im Schweizer Kanton Wallis